Хо́гарт () — английская фамилия. Известные носители:

 Хогарт, Дэвид Джордж (1862—1927) — британский археолог и учёный.
Хогарт, Кевин (род. 1934) — австралийский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года.
 Хогарт, Стив (род. 1959) — английский музыкант, вокалист и фронтмен группы Marillion.
 Хогарт, Уильям (1697—1764) — английский художник, основатель национальной школы живописи.
 Хогарт, Энн (1910—1993) — английская писательница, автор кукольных театральных постановок.